Il singolare  del Due Ponti Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Filippo Volandri ha battuto in finale Reda El Amrani 6–3, 6–2 .

Teste di serie

  Ricardo Mello (secondo turno)
  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Filippo Volandri (campione)
  João Souza (secondo turno)

 Simone Bolelli (quarti di finale)
 Máximo González (primo turno)
 Victor Crivoi (quarti di finale)
 Adrian Ungur (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Due Ponti Cup 2010